Le patronyme Blondy est une variante de .

Patronyme
 Alain Blondy (1945-), historien spécialiste du monde méditerranéen.
 Alpha Blondy (1953-), chanteur de reggae ivoirien.
 Michel Blondy (1675-1735), danseur et chorégraphe français.
 Pierre Blondy (1910-1970), acteur, réalisateur cinématographique, frère cadet de Raymond Blondy. 
 Raymond Blondy (1907-2008), acteur et directeur de production, frère ainé de Pierre Blondy. 
 Sophie Blondy (19?-), scénariste, actrice et réalisatrice française.

Autres 
 Blondy, un film franco-allemand de Sergio Gobbi sorti en 1976